Паганин — фамилия. Известные носители:
 Паганин, Антонио
 Паганин, Массимо